O Parque de Exposições Laucídio Coelho é um espaço para eventos localizado na cidade brasileira de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Fundado em 1933, o parque de exposições é o mais antigo  da cidade. Como tradicional local de reuniões dos produtores rurais, o espaço nasceu após a aquisição, por parte da Acrissul, de uma área de 25 hectares da antiga Fazenda Bandeira.

Infra-estrutura
O espaço possui: 
Banco
Escritório de associações
50 mil m² de área de exposições
Salão de festas
Anfiteatro
Baias
Estandes
Arena 
Pista de provas.

Eventos
É no parque Laucídio Coelho que acontecem os grandes eventos agropecuários, shows e os maiores leilões do Estado do Mato Grosso do Sul, que chegam a reunir mais de 100 mil pessoas num único dia. Alguns eventos:
Expogrande
Expoms
Festa das Nações 
Moto Road

Localização  
O parque de exposições está localizado a apenas cinco minutos do centro de Campo Grande, na avenida Américo C. da Costa, 320.

Ver também
Lista de locais para eventos e apresentações em Campo Grande

Ligações externas 
Vista no WikiMapia
 
Turismo de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Centros de eventos de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)